Lietze steht für:

 das Blässhuhn

Lietze bezeichnet:

 Lietze (Neuruppin), ein Wohnplatz von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Lietze (Wald), ein Waldgebiet des Mittelalters in Prignitz und Herrschaft Ruppin

Siehe auch:
 Lietzen
 Liezen
 Litzen